A Rádio Nova Difusora é uma estação de rádio brasileira de Osasco, São Paulo. Opera na frequência FM 79.9 MHz, já operou por muitos anos em 1540 kHz em AM. Possui programação de segmento popular e também um espaço destinado ao esporte com o Difusora Esportes e a Jornada Esportiva aos domingos, além  do programa Nova Esportes durante a semana, apresentado pela equipe homônima.

Programação
Segunda a Sexta

Programa Manhã Feliz
Francisco Rossi e Você
Disparada Sertaneja
Nova Esportes
Programa Sintonia do Bem
Programa Oliveira Júnior
Musical Nova Difusora

Finais de Semana

Programa Manhã Feliz
Marcos Alemão e Amigos
Espaço Vip
Arisco e Silvano
Verdades Vivas
Musical Nova Difusora

Comunicadores
 Abrão César
 Ademir Laurenti
 Arisco e Silvano
 Francisco Rossi
 Francisco Rossi Jr.
 Jair Sanches
 Jetro Durval
 Juanribe Pagliarin
 Jorge Luiz
 Oliveira Júnior
 Paulo Adriano
 Ricardo Caiaffa
 Wellington de Andrade

Equipe Esportiva 1540
A partir de 20 de outubro de 2018, a Rádio Nova Difusora firmou uma parceria com a Rádio Esporte Clube, emissora online com programação esportiva 24h por dia. A parceria entre REC e Nova Difusora contemplará as partidas dos quatro principais clubes do estado de São Paulo (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo), tantos nos finais de semana, quanto nas tradicionais jornadas esportivas de quarta e quinta. A estreia da parceria foi na partida entre São Paulo x Atlético-PR pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, direto do Estádio do Morumbi.

Narradores
 Bruno Gonçalves
Eduardo Bianchi
Matheus Pinheiro
Murilo Franco
Pedro Martelli
 Sérgio Botarelli

Comentaristas
 Allan Simon
Eduardo Castro
Fabio Bolla
Gustavo Alves
Henrique Guedes
 Lucas Straioto
Mário Carvalho
Márcio Falanca
Murilo Sarro
Piero Fiorelli
Ricardo Pilat

Repórteres
 Fábio Lázaro (Santos)
Guilherme Guerra
 Paula Pimentel (São Paulo)
Pedro Henrique Andrade (Corinthians)
Rafael Jacobucci (Palmeiras)
Reinaldo Leiva
Yan Arvane

Plantão/ancoragem

 Alessandro Belcorso
 Francisco Rossi Jr.

Produção/Coordenação
 Don Roberto Costa
 Francisco Rossi Jr.

Ligações externas 
 

Nova Difusora